Ле-Ке (, ) — город на юго-западе Гаити, на территории Южного департамента.

Географическое положение 
Абсолютная высота — 0 метров над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 51 637 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Ле-Ке — один из крупнейших портов страны; экспортируемая через порт продукция представлена преимущественно сахарным тростником и кофе. Крупнейший поставщик ветивера — растения, эфирное масло которого используется в парфюмерной промышленности. Через порт экспортируются также такие товары как бананы и древесина.

Благодаря местным пляжам в Ле-Ке зарождается туристическая отрасль.

Транспорт 
В Ле-Ке находится аэропорт Антуан-Симон — 4-ый по пассажирообороту на Гаити.

Известные уроженцы 
 Джон Джеймс Одюбон — американский натуралист, орнитолог и художник-анималист

Примечания 

Города Гаити